Климачев, Климачёв:
 Климачёв, Александр Яковлевич (1932—1996) — советский футболист.
 Климачёв, Владимир Михайлович (1943—2015) — советский и российский тренер и арбитр по боксу.
 Климачев, Михаил Иванович (1914 — ?) — советский спортсмен и тренер (греко-римская борьба).